Kommandokompanie steht für die:

 Kommandokräfte der Bundeswehr bis 1996, siehe Fallschirmjägerkompanien B1 (Kommando)
 Kommandokräfte der Bundeswehr ab 20. September 1996, siehe Kommando Spezialkräfte#Kommandokräfte